Campo Elías puede referirse a:

 Localidades
 Campo Elías, municipio del estado Mérida (Venezuela).
 Campo Elías, municipio del estado Trujillo (Venezuela).
 Campo Elías, barrio de la ciudad de Cabimas, estado Zulia (Venezuela).

 Personajes 
 Campo Elías Delgado, veterano de guerra colombiano y autor de la masacre de Pozzetto.
 Campo Elías Romero Fuenmayor, escritor colombiano.
 Campo Elías Santacruz, futbolista colombiano.
 Campo Elías Terán, periodista y político colombiano.